Zygmunt Millbrand. (ur. 2 maja 1890 w Wyszkowie, zm. między 20 a 22 kwietnia 1940 w Katyniu) – porucznik rezerwy piechoty Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej.

Życiorys 
Był synem Mariana i Walerii z Godlewskich. Absolwent Korpusu Kadetów w Orenburgu. Uczestnik I wojny światowej. Żołnierz I Korpusu Polskiego w Rosji. W 1919 wstąpił do Wojska Polskiego. Został przydzielony do 14 pułku ułanów 1 Dywizji Jazdy, w szeregach którego walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Awansował do stopnia porucznika ze starszeństwem 1 czerwca 1919. Po zakończeniu działań wojennych, w 1922 został zdemobilizowany. Pozostawał w kadrze Okręgu Korpusu nr I. W 1923 był oficerem rezerwy 10 pułku piechoty. W 1934 był nadal porucznikiem i podlegał pod PKU Radom.    

W okresie międzywojennym był pracownikiem Polskiego Radia.    

Podczas kampanii wrześniowej wzięty do niewoli przez Sowietów. Według stanu z kwietnia 1940 był jeńcem obozu w Kozielsku. Między 19 a 21 kwietnia 1940 przekazany do dyspozycji naczelnika smoleńskiego obwodu NKWD – lista wywózkowa 035/3 poz 97, nr akt 3671 z 16.04.1940. Został zamordowany między 20 a 22 kwietnia 1940 przez NKWD w lesie katyńskim. Nie został zidentyfikowany podczas ekshumacji prowadzonej przez Niemców w 1943.

Życie prywatne 
Żonaty, miał dzieci. Mieszkał w Warszawie. Początkowo używał nazwiska w brzmieniu Milbrand.

Upamiętnienie 
 Minister Obrony Narodowej Aleksander Szczygło decyzją Nr 439/MON z 5 października 2007 awansował go pośmiertnie na stopnień kapitana. Awans został ogłoszony 9 listopada 2007, w Warszawie, w trakcie uroczystości „Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów”
 Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari (nr 14384) – zbiorowe, pośmiertne odznaczenie żołnierzy polskich zamordowanych w Katyniu i innych nieznanych miejscach kaźni, nadane przez Prezydenta RP na Uchodźstwie profesora Stanisława Ostrowskiego (11 listopada 1976)
 Krzyż Kampanii Wrześniowej – zbiorowe, pośmiertne odznaczenie pamiątkowe wszystkich ofiar zbrodni katyńskiej (1 stycznia 1986)
 Dąb Pamięci - posadzony przez parafie w Koczurkach i uczestników Konnej Pielgrzymki Trzebnica-Licheń, certyfikat 3316/3415/WE/2010.

Ordery i odznaczenia 
 Krzyż Walecznych
 Srebrny Krzyż Zasługi

Zobacz też 
 jeńcy polscy w niewoli radzieckiej (od 1939 roku)
 obozy NKWD dla jeńców polskich

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Rocznik Oficerski 1923, Warszawa, Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1923.
 Rocznik Oficerski 1924, Warszawa, Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1924.
 Rocznik Oficerski Rezerw, Warszawa, Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1934
 
 УБИТЫ В КАТЫНИ, Москва Общество «Мемориал» – Издательство «Звенья» 2015, .
 Jan Kiński, Helena Malanowska, Urszula Olech, Wacław Ryżewski, Janina Snitko-Rzeszut, Teresa Żach: Katyń. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Marek Tarczyński (red.), Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM, 2000. .
 Auswaertiges Amt – Amtliches Material Zum Massenmord Von Katyn, Berlin 1943.

Obrońcy Polski przed agresją ZSRR (1939)
Odznaczeni Krzyżem Walecznych (II Rzeczpospolita)
Odznaczeni Srebrnym Krzyżem Zasługi (II Rzeczpospolita)
Oficerowie Wojska Polskiego zamordowani w Katyniu
Pochowani na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu
Polacy w I wojnie światowej
Uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej (strona polska)
Ludzie urodzeni w Wyszkowie
Urodzeni w 1890
Zmarli w 1940